;
  (né en 1960), peintre réaliste allemand ;
 Atanáz Orosz (né en 1960, Nyíregyháza), éparque (évêque) de rite byzantin catholique en Hongrie ;
  ;
 , archéologue hongrois ;
 Ferenc Orosz (né en 1969, Budapest), footballeur hongrois ;
 Helma (Ulrike) Orosz (* 1953, Görlitz) ;
  ;
  (né en 1951), peintre, graphiste, auteur d'anamorphoses et d'illusions d'optique ;
  ;
  ;
 Pál Orosz (1934-2014), footballeur hongrois.
  (né en 1981, Budapest), footballeur hongrois ;
 .

Voir aussi 
 4201 Orosz
 Oroszi
 Oros
 Références 

Homonymie de patronyme hongrois